38-я параллель южной широты — воображаемая линия, проходящая по поверхности южного полушария Земли. Расстояние до экватора — 4204 км., до Южного полюса — 5792 км. На этой параллели продолжительность светового дня во время летнего солнцестояния составляет 14 часов и 48 минуты, а во время зимнего — 9 часов и 32 минуты.

Проходит через 
Начиная от Гринвичского меридиана на восток 38-я параллель южной широты проходит через Атлантический океан, Австралию, Новую Зеландию, Тихий океан, Чили и Аргентину:

См. также 
 37-я параллель южной широты
 39-я параллель южной широты

Примечания 

Широта